Droga krajowa nr 51 (Czechy)
 Droga krajowa nr 51 (Polska)
 Droga krajowa nr 51 (Słowacja)
 Droga krajowa nr 51 (Węgry)